Mistrovství Československa silničních motocyklů 1972 se konalo v objemových třídách do 50 cm³, do 125 cm³, do 250 cm³ a do 350 cm³, které měly vypsány závody na 5 různých okruzích, přičemž byly započítávány 3 nejlepší výsledky.

Body za umístění 
 1. místo - 15 bodů
 2. místo - 12 bodů
 3. místo - 10 bodů
 4. místo - 8 bodů
 5. místo - 6 bodů
 6. místo - 5 bodů
 7. místo - 4 body
 8. místo - 3 body
 9. místo - 2 body
 10. místo - 1 bod

Vysvětlivky
BC = Body celkem 
BZ = Body započítávané

Třída do 50 cm³

Závody 
Z1 = Hořice 28. 5. 1972 - okruh 5 150 metrů;  
Z2 = Nové Mesto nad Váhom 4. 6. 1972 - okruh 5 980 metrů;
Z3 = Prievidza 13. 8. 1972 - okruh 5 175 metrů; 
Z4 = Bratislava 8. 10. 1972 - okruh 4 100 metrů;
Z5 = Nový Bor 15. 10. 1972 - okruh 2 100 metrů;

Výsledky

Třída do 125 cm³

Závody 
Z1 = Jičín 1. 7. 1972 - okruh 14 500 metrů;  
Z2 = Košice 6. 8. 1972 - okruh 5 700 metrů;
Z3 = Těrlicko 19. 8. 1972 - okruh 5 950 metrů; 
Z4 = Písek 10. 9. 1972 - okruh 3 350 metrů;
Z5 = Velké Meziříčí 1. 10. 1972 - okruh 4 800 metrů;

Výsledky

Třída do 250 cm³

Závody 
Z1 = Nové Mesto nad Váhom 4. 6. 1972 - okruh 5 980 metrů;  
Z2 = Košice 6. 8. 1972 - okruh 5 700 metrů;
Z3 = Písek 10. 9. 1972 - okruh 3 350 metrů;
Z4 = Velké Meziříčí 1. 10. 1972 - okruh 4 800 metrů;
Z5 = Bratislava 8. 10. 1972 - okruh 4 100 metrů;

Výsledky

Třída do 350 cm³

Závody 
Z1 = Nové Mesto nad Váhom 4. 6. 1972 - okruh 5 980 metrů;  
Z2 = Košice 6. 8. 1972 - okruh 5 700 metrů;
Z3 = Písek 10. 9. 1972 - okruh 3 350 metrů;
Z4 = Velké Meziříčí 1. 10. 1972 - okruh 4 800 metrů;
Z5 = Bratislava 8. 10. 1972 - okruh 4 100 metrů;

Výsledky

Literatura 
 Jiří Franek: Mistrovství Československa silničních motocyklů 1954–1992

Mistrovství Československa silničních motocyklů
Motoristické sporty v roce 1972